Hylodes roseus est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

 Hylodes roseus Boulenger, 1918, synonyme de Pristimantis roseus (Boulenger, 1918)
 Hylodes roseus Melin, 1941 nec Boulenger, 1918, synonyme de Pristimantis vilarsi (Melin, 1941)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Ceuthomantinae